Cambaceres puede referirse a:

 Jean Jacques Régis de Cambacérès (1753-1824), abogado y político francés, recordado principalmente por ser uno de los autores del Código de Napoleón;
 Antonino Cambaceres (1832-1888), comerciante, estanciero y político y funcionario argentino, primer Presidente de la Unión Industrial Argentina;
 Eugenio Cambaceres (1843-1888), escritor y político argentino;
 Club Defensores de Cambaceres, institución deportiva de Ensenada, Argentina;
 Club Defensores de Cambaceres femenino, sección de fútbol femenino de la institución deportiva de Ensenada, Argentina;
 Cambaceres, localidad de la Argentina.